Кузьмолово может означать:
 Кузьмолово — деревня в Ленинградской области.
 Кузьмолово — остановочный пункт Октябрьской железной дороги.

См. также 
 Кузьмоловский